Noviomagus signifie « nouveau marché » en langue celtique, de noviios, nouveau et magos, plaine, marché.

Géographie
Noviomagus est en fait un toponyme antique assez répandu.

Plusieurs villes ont porté ce nom :

Allemagne :
 Neumagen-Dhron.
 Spire.

France :

 Lisieux (Calvados) : Noviomagus Lexoviorum.
 Noyon (Oise) : Noviomagus Viromanduorum.
 Nyons (Drôme) : Noiomagos IIe siècle.
 Nijon (Haute-Marne) ou Pompierre (Vosges) : Noviomagus sur la table de Peutinger (Segm. II et III).
 Novion-Porcien (Ardennes) : Noviomagus.
 Saint-Germain-d'Esteuil (Gironde) : site de Brion.

Pays-Bas :

 Nimègue : Ulpia Noviomagus Batavorum.

Royaume-Uni :

 Crayford.
 Chichester : Noviomagus Regnorum.

(liste non exhaustive).

Voir aussi

 En anglais : le toponyme de .

Personnalités
 Gerhard Geldenhauer, auteur de Historia batavica.
 , mathématicien et astronome du , probablement originaire de Nimègue.

Références 

Normandie antique